Роджер Федерер в третий раз подряд защитил свой прошлогодний титул.

Посев 

  'Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Финал)
  Энди Роддик (Третий раунд)
  Давид Налбандян (Третий раунд)
  Иван Любичич (Третий раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Четвертьфинал)
  Марио Анчич (Четвертьфинал)
  Джеймс Блейк (Третий раунд)
  Николай Давыденко (Первый раунд)
  Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
  Томми Робредо (Второй раунд)
  Томас Юханссон (Первый раунд)
  Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
  Радек Штепанек (Четвертьфинал)
  Себастьян Грожан (Третий раунд)
  Гастон Гаудио (Второй раунд)

<ol start="17">
  Робби Джинепри ''(Первый раунд)
  Маркос Багдатис ''(Полуфинал)
  Томми Хаас ''(Третий раунд)
  Доминик Хрбаты ''(Первый раунд)
  Гаэль Монфис ''(Первый раунд)
  Яркко Ниеминен ''(Четвертьфинал)
  Давид Феррер ''(Четвёртый раунд)
  Хуан Карлос Ферреро ''(Третий раунд)
  Андре Агасси ''(Третий раунд)
  Оливье Рохус ''(Третий раунд)
  Дмитрий Турсунов ''(Четвёртый раунд)
  Фернандо Вердаско ''(Четвёртый раунд)
  Парадорн Шричапан ''(Первый раунд)
  Кристоф Влиген ''(Второй раунд)
  Николас Массу ''(Первый раунд)
  Поль-Анри Матьё ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые